Coalition Avenir Québec, partit polític del Quebec
 Convenció sobre Armes Químiques, tractat internacional per al control de les armes químiques
 Qualitat assistida per ordinador (del seu nom en anglès Computer-Aided Quality), ús d'ordinadors per al control de qualitat dels productes